Адам Броуди () е американски актьор. Прави телевизионния си дебют през 2003 г. и впоследствие печели популярност с ролята си на Сет Коен в сериала „Ориндж Каунти – Кварталът на богатите“. Бил е гадже на Рейчъл Билсън, която също е участвала в Ориндж Каунти – Кварталът на богатите.

Биография 
Роден и отгледан в Сан Диего, Калифорния, Адам Броуди прекарва голяма част от тийнейджърските си години в шляене с приятели, забавления и сърфиране.
Един ден, докато плувал с дъската си, чакайки следващата вълна, решава да отиде в Холивуд с жаждата да участва в нещо реално.
След като убеждава родителите си да му позволят да посещава колежа в Лос Анджелис, Броуди се премества в Холивуд през януари 1999. Но вместо в академия, той се записва при учител по актьорско майсторство и започва да учи. След няколко месеца (и няколко сменени работни места), започва с малки роли. След година от пристигането му в Холивуд той участва в Growing Up Brady в ролята на Бари Уилиамс. Въпреки че новината дошла като голяма изненада за родителите му и за 15-годишните му братя близнаци, семейство Броуди признава, че са едни от първите му фенове и тяхната непоколебима подкрепа и насърчаване продължава да го мотивират.

Филмография

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Евреи в САЩ
Родени в Сан Диего